Клион може да се односи на:

 Клион (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Клион (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант